Le qualificazioni del singolare dell'Engie Open de Limoges 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Daniela Seguel (qualificata)
  Myrtille Georges (primo turno, ritirata)
  Deborah Chiesa (primo turno)
  Sílvia Soler Espinosa (primo turno)

  Petra Krejsová (primo turno)
  Olga Saez Larra (qualificata)
  Andrea Gámiz (ultimo turno, Lucky loser)
  Shérazad Reix (primo turno)

Qualificate 

  Daniela Seguel
  Manon Arcangioli

  Elena-Gabriela Ruse
  Olga Saez Larra

Lucky loser 

  Andrea Gámiz

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Engie Open de Limoges 2017
WTA Challenger Tour 2017